Нентерсхаузен може бити:

 Нентерсхаузен (Вестервалд), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Нентерсхаузен (Хесен), општина у округу Херсфелд-Ротенбург, у њемачкој покрајини Хесен.